«Маленький принц» () — советский художественный фильм-притча по мотивам одноимённой сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Первая экранизация этого произведения.

Сюжет 
Философская сказка-притча по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». История знакомства маленького мальчика и лётчика, который потерпел крушение в пустыне.

В ролях 
 Эвалдас Микалюнас — мальчик
 Донатас Банионис — взрослый
 Отар Коберидзе — лётчик
 Иннокентий Смоктуновский — текст за кадром

Съёмочная группа 
 Сценарий: Арунас Жебрюнас
 Режиссёр: Арунас Жебрюнас
 Оператор-постановщик: Александрас Дигимас
 Художники-постановщики: Альгирдас Ничюс, Виктория Бимбайте, Л. Гутаускас
 Композитор: Тейсутис Макачинас
 Звукорежиссёр: Пятрас Липейка

Технические данные 
 Широкоэкранный, цветной, звуковой
 7 частей, 1851 метров

Критика 
Как утверждает в статье 1975 года Нора Галь, переводчик «Маленького принца», «фильм разочаровал не только меня, многое там оказалось далековато от Сент-Экса — и зрители это сразу ощутили».

См. также 
 Маленький принц
 Маленький принц — англо-американский фильм-мьюзикл 1974 года.
 Маленький принц — французский мультфильм 2015 года.

Ссылки 
 Энциклопедия кино KM.RU

Примечания 

Фильмы СССР 1966 года
Детские фильмы СССР
Фильмы Литовской киностудии
Маленький принц